Pessoas
Miguel Couto — médico e político brasileiro
Miguel Couto Filho — médico e político brasileiro, filho de Miguel Couto

Outros usos
Miguel Couto (Nova Iguaçu) —  bairro do município de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro
Esporte Clube Miguel Couto — clube de futebol de Nova Iguaçu
Hospital Municipal Miguel Couto — hospital do Rio de Janeiro

Desambiguações de antropônimos